Гарбинье Мугуруса — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Серена Уильямс — не защищала свой титул, пропустив турнир из-за беременности.

Общая информация 
В ходе турнира немка Анжелика Кербер уступила звание первой ракетки мира, проиграв в четвёртом круге Гарбинье Мугурусе. После проигрыша Симоны Халеп в четвертьфинале первой ракеткой мира, несмотря на неудачу во втором раунде, впервые в карьере стала Каролина Плишкова. Плишкова также стала первой теннисисткой из Чехии, достигшей подобного места в рейтинге в одиночном разряде.

Йоханна Конта стала первой с 1978 года британкой, прошедшей в полуфинал Уимблдонского турнира в одиночном разряде. Винус Уильямс сыграла свой 100-й матч на Уимблдоне в одиночном разряде, в котором одержала победу над Еленой Остапенко. Магдалена Рыбарикова стала первой представительницей Словакии, прошедшей в полуфинал женского одиночного турнира.

Посев 

  Анжелика Кербер (Четвёртый раунд)
  Симона Халеп (Четвертьфинал)
  Каролина Плишкова (Второй раунд)
  Элина Свитолина (Четвёртый раунд)
  Каролина Возняцки (Четвёртый раунд)
  Йоханна Конта (Полуфинал)
  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
  Доминика Цибулкова (Третий раунд)
  Агнешка Радваньская (Четвёртый раунд)
  Винус Уильямс (Финал)
  Петра Квитова (Второй раунд)
  Кристина Младенович (Второй раунд)
  Елена Остапенко (Четвертьфинал)
  Гарбинье Мугуруса (Титул)
  Елена Веснина (Второй раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Первый раунд)

<ol start=17>
  Мэдисон Киз (Второй раунд)
  Анастасия Севастова (Второй раунд)
  Тимея Бачински (Третий раунд)
  Дарья Гаврилова (Первый раунд)
  Каролин Гарсия (Четвёртый раунд)
  Барбора Стрыцова (Второй раунд)
  Кики Бертенс (Первый раунд)
  Коко Вандевеге (Четвертьфинал)
  Карла Суарес Наварро (Второй раунд)
  Мирьяна Лучич-Барони (Первый раунд)
  Ана Конюх (Четвёртый раунд)
  Лорен Дэвис (Первый раунд)
  Дарья Касаткина (Второй раунд)
  Чжан Шуай (Первый раунд)
  Роберта Винчи (Первый раунд)
  Луция Шафаржова (Второй раунд)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Кэти Бултер (Первый раунд)
  Наоми Броуди (Первый раунд)
  Зарина Дияс (Третий раунд)
  Бетани Маттек-Сандс (Второй раунд, отказ)
  Лора Робсон (Первый раунд)

<ol start=6>
  Хезер Уотсон (Третий раунд)
  Магдалена Рыбарикова (PR, полуфинал)
  Слоан Стивенс (PR, первый раунд)
  Сабина Лисицки (PR, первый раунд)
  Виктория Азаренко (PR, четвёртый раунд)

Победители квалификационного отбора (Q) 
По итогам квалификации в сетку турнира пробились:

  Петра Мартич (Четвёртый раунд)
  Алисон ван Эйтванк (Первый раунд)
  Унс Джабир (Первый раунд)
  Франсуаза Абанда (Второй раунд)
  Анна Блинкова (Первый раунд)
  Арина Соболенко (Второй раунд)

<ol start=7>
  Анастасия Потапова (Первый раунд)
  Ирина Фалькони (Первый раунд)
  Полона Херцог (Третий раунд)
  Бьянка Андрееску (Первый раунд)
  Арина Родионова (Второй раунд)
  Марина Эракович (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Женщины